Slør har flere betydninger:

 Slør – en hovedbeklædning
 Slør (mekanik)